Ария (Aria; Arria) е име на:
 ария – съставна част от класическо музикално произведение за солово пеене
 „Ария“ – руска хевиметъл група
 „Ария“ – руски метъл фестивал, организиран от група „Ария“
 Ария – град в Навара, Испания
 Нисан Ария – модел леки автомобили
 женското име на римския род Арии:
 Ария Антонина (* 70 г.), дъщеря на Гней Арий Антонин и Бойония Процила, съпруга на сенатора Луций Юний Цезений Пет (* 65 г.) и майка на Луций Цезений Антонин
 Ария Фадила, дъщеря на Гней Арий Антонин и Бойония Процила, майка на император Антонин Пий
 Ария Лупула, дъщеря на Ария Фадила и Публий Юлий Луп, полусестра на Антонин Пий
 Ария Старша, съпруга на Цецина Пет
 Ария Младша, дъщеря на Цецина Пет и съпруга на Публий Клодий Тразеа Пет, 67 г.
 Ария Гала, съпруга на Домиций Сил

Вижте също 
 Арии – народ
 Ариана – много значения
 Арианство